«Другой» — немецкий немой художественный фильм режиссёра , вышедший на экраны в 1913 году. Является экранизацией одноимённой пьесы Пауля Линдау, написанной в 1893 году, которую автор сам адаптировал в сценарий. Также известен тем, что в нём дебютировал в кино актёр Альберт Бассерман, обладатель кольца Иффланда.

Сюжет 
Судья Арнольди и прокурор доктор Галлерс живут в одном доме: Арнольди с сестрой Агнес на верхнем этаже, Галлерс — на нижнем. Арнольди приглашает Галлерса на чай, где судья интересует у Галлерса мнения о работе Ипполита Тэна. Прокурор о ней ничего не слышал. Арнольди процитировал несколько строк, в которых говорилось  о раздвоении личности. Галлерс с насмешкой отнёсся к существованию подобного расстройства. После вечера Агнес, находящаяся в отношениях с Галлерсом, играет ему на фортепиано, после чего отправилась готовиться ко сну. Служанка Арнольди Амалия спросонья кладёт её часы себе в карман. Вскоре это заметил судья и выгоняет её.
Некоторое время спустя Галлерс во время конной прогулки падает с лошади. Из-за стресса, связанного с травмой, во время сна в нём пробуждается так называемый другой. Галлерс и другой не знают о существовании друг друга. Вторая личность часто посещает забегаловку „Хромая утка“, где обычно проводят время преступные элементы ночного Берлина. Амалия, работающая там официанткой, узнаёт его и пытается помочь, уговаривая не связываться с ними, но Дикерт, один из преступников, берёт его с собой обокрасть дом, которым оказывается особняк Галлерса. Во время ограбления прокурор засыпает. Дикерт убегает, но его ловит полиция. Галлерс просыпается самим собой, и он не ничего не помнит. Прибывшая Амалия рассказывает об их встрече в «Хромой утке», помогая ему вспомнить о произошедшем этой ночью. Галлерс принимает свою болезнь.
Спустя полгода, пройдя лечение отдыхом в сельской местности, наконец, возвращается домой, в котором его ждёт Агнес, на которой он женится.

В ролях

Премьера 
Пресс-показ фильма, снятого в Берлине компанией Vitascope, состоялся 21 января 1913 года. Премьера прошла 31 января в Зале Моцарта на берлинской площади Ноллендорфплац.
Фильм был широко обсуждаем в прессе и стал один из первых немецких фильмов, привлекательных для публики с художественной составляющей. Однако аудитория не проявила к нему большого интереса, предпочитая комедии с Астой Нильсен, Хенни Портен, Максом Линдером и другими.

Сохранность 
Фильм удалось сохранить только благодаря копии на 16-мм плёнке, которую Герхард Лампрехт сделал с оригинального негатива в Рейхсфильмархиве в 1940 году. У фильма уже на тот момент отсутствовали интертитры и примерно четверть хронометража от оригинальной версии длиною в 1765 метров.

Критика 
Критики отмечали, что «Другой» малооригинален, камера остается статичной, а исполнитель главной роли Бассерман раздражает переигрыванием.

См. также 
 Множественная личность в популярной культуре

Литература 
 Michael Hanisch: Der Andere. In: Günther Dahlke, Günter Karl (Hrsg.): Deutsche Spielfilme von den Anfängen bis 1933. Ein Filmführer. 2. Auflage. Henschel-Verlag, Berlin 1993, ISBN 3-89487-009-5, S. 14 f.

Примечания

Ссылки 
 «Другой» на filmportal.de
 

Фильмы о ворах
Фильмы Германии 1913 года
Немые фильмы Германии
Чёрно-белые фильмы Германии
Криминальные фильмы Германии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-триллеры Германии
Экранизации пьес